Гидроксид стронция — неорганическое основание (щёлочь), состоящее из одного иона стронция и двух гидроксид-ионов, имеющее химическую формулу Sr(OH)2.

Физические свойства 
Бесцветные гигроскопичные кристаллы тетрагональной сингонии. Малорастворим в воде (0,41 грамма/100 мл при 0 °C). Растворимость повышается в присутствии NH4Cl.

Образует кристаллогидраты Sr(OH)2•H2O и Sr(OH)2•8H2O.

Получение 
 В лаборатории: действием при охлаждении на растворимые соли стронция гидроксида натрия:

 

 Растворение стронция или его оксида в воде при комнатной температуре:

Химические свойства 
 Активно реагирует с кислотами и кислотными оксидами с образованием соответствующих солей:
 
 

 При нагревании свыше 700 °C разлагается:
 

 При действии на кристаллический Sr(OH)2 концентрированной H2O2 образует пероксид стронция SrO2•8H2O.

Применение 
Гидроксид стронция используется в основном для очистки свекловичного сахара, а также в качестве стабилизатора для производства пластмасс. Может использоваться как источник ионов стронция, когда нежелательно присутствие ионов хлора. Промежуточный продукт для получения карбоната стронция.

Примечания

Литература 
 
 

Соединения стронция
Щёлочи